Toponímia:
 Stein (cràter venusià), cràter d'impacte en el planeta Venus 
 Stein (Ausser-Rhoden), municipi del cantó d'Appenzell Ausser-Rhoden (Suïssa)
 Stein (Limburg), municipi de la província de Limburg, al sud-est dels Països Baixos
 Stein am Rhein, municipi del cantó de Schaffhausen (Suïssa)
 Biografies:
 Albert Gereon Stein (Colònia, 1809 - 1881), sacerdot i compositor alemany 
 Aurel Stein (Pest, 26 de novembre de 1862 – Kabul, 26 d'octubre de 1943), arqueòleg i sinòleg britànic d'origen hongarès 
 Charlotte von Stein (Eisenach, 1742 – Weimar, 1827), dama de companyia a la cort de Weimar i amiga de Friedrich Schiller i Johann Wolfgang von Goethe 
 Edith Stein (Wrocław, 1891 - Auschwitz, 1942), filòsofa
 Eduard Stein (Kleinschirma, 1818 - Sondershausen, 1864), director d'orquestra i mestre de capella alemany 
 Elias Stein (escaquista) (1748, Forbach - 1812, la Haia), mestre d'escacs neerlandès
 Fritz Stein (Heidelberg, 1879 - Berlín, 1961), director d'orquestra, pedagog i organista alemany 
 Erwin Stein (Viena, 1885 – Londres, 1958), músic i escriptor austríac, destacat com a alumne i amic de Schönberg
 Gertrude Stein (Allegheny, Pennsilvània, 1874–París, 1946), escriptora estatunidenca 
 Jill Stein (Chicago, Illinois, 1950), metgessa, professora i política nord-americana del Partit Verd 
 Johann Andreas Stein (Heidelsheim, 1728 - Augsburg, 1792), fabricant d'orgues, clavicordis, claves i pianos
 Kurt vid Stein (Copenhaguen, 1935), ciclista danès que va córrer durant els anys 1960 
 Leo Stein (1872 – 1947), col·leccionista d'art i crític d'art estatunidenc, germà gran de Gertrude Stein
 Leonid Stein (Kàmianets-Podilski, 1934 – 1973), jugador d'escacs
 Richard Heinrich Stein (Halle, 1882 - Santa Brígida, Gran Canària, 1942), compositor 
 Rolf Stein (Świecie, 1911 – París, 1999), reconegut sinòleg i tibetòleg 
 Samuel Friedrich Nathaniel Ritter von Stein o Friedrich von Stein (1818, Niemegk, prop de Potsdam, Brandenburg - 1885, Praga), zoòleg alemany especialitzat en entomologia
 Theodor Stein (1819 – Sant Petersburg, 1893), pianista d'origen alemany 
 William Howard Stein (Nova York, 1911 - 1980), químic, bioquímic i professor universitari nord-americà guardonat amb el Premi Nobel de Química